Miguel Ángel Castillo Sanhueza (1972) – calciatore cileno
 Miguel Ángel Castillo Moreno (1986) – calciatore panamense
 Miguel Ángel Castillo Flores – (1983) calciatore honduregno